Meister kan avse:

Personer med efternamnet Meister
 Adolf Meister (1834–1905), svensk sjömilitär
 Axel Meister (1865–1932), svensk militär
 Ernst Meister (1911–1979), tysk poet och författare
 Knud Meister (1913–1989), dansk författare av ungdomsböcker
 Lova Meister (född 1974), svensk slavist och översättare
 Paul Meister (1926–2018), schweizisk fäktare
 Sabrina Meister-Fesseler (född 1966), schweizisk orienterare
 Sarah Meister, amerikansk utställningskurator och författare

Personer med titeln Meister (=Mäster) 
 Meister Eckhart, även Eckhart von Hochheim (1260–1328), tysk teolog och mystiker
 Meister Francke början av 1400-talet), tysk målare
 Meister Wilhelm, även Wilhelm av Köln (1300-talet), tysk konstnär

Geografi

Antarktis
 Mount Meister – berg i Östantarktis

Se även 
 Galerie Neue Meister – konstmuseum i Dresden
 Gemäldegalerie Alte Meister – konstmuseum i Dresden
 Wilhelm Meisters läroår – roman av Johann Wolfgang von Goethe 1795–1796, svensk översättning 1931

Efternamnsförgreningssidor
Tyska efternamn